Хальчанский сельсовет (белор. Хальчанскі сельсавет) — административная единица на территории Ветковского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр - деревня Хальч.

История 
Образован в 1926 г.

Состав 
Хальчанский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Борец — посёлок
 Золотой Рог — деревня
 Каничев — посёлок
 Победа — посёлок
 Поляновка — посёлок
 Станки — посёлок
 Старое Село — агрогородок
 Хальч — деревня

Примечания

Ссылки 
 Хальчанский сельский исполком
Ветковский райисполком

Сельсоветы Ветковского района